Aliseo – vento
 Aliseo – personaggio mitologico
 Aliseo – torpediniera di scorta della Regia Marina
 Aliseo – fregata della Marina Militare Italiana